Подпольное — посёлок (микрорайон) в составе Советского района города Воронежа. Расположен к западу от выезда из города по трассе Р-298, на правом берегу реки Дон.

Рельеф выделяется балками и возвышенностями, а также равнинами. Сам посёлок находится в низменности, часто выпадают осадки. Весной случаются половодья.

Местность окружена полями с сельскохозяйственным культурами и дубовыми посадками. К западу от посёлка, вдоль трассы Р-194 расположены такие населённые пункты, как посёлок Опытной станции ВНИИК, Орловка, Петино, Устье и т. д. К юго-западу от посёлка имеются многочисленные СНТ. Рядом с ними есть секретный полигон концерна «Созвездие».

Через посёлок проходит асфальтированная дорога. Подпольное обеспечено электричеством и газом. В этом районе проходит магистральный газопровод-отвод к ГРС г. Воронежа.

Основное занятие на данной территории — дачное хозяйство и земледелие. На въезде в посёлок находится магазин «Техника Сервис Агро», который занимается продажей сельскохозяйственной техники.

Исторические части Воронежа